Breider ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Breider (1908–2000), deutscher Önologe
 Theo Breider (1903–1993), deutscher Schriftsteller